Носковы — название населённых пунктов в России:

 Носковы — деревня в Нагорском районе Кировской области.
 Носковы — деревня в Октябрьском районе Костромской области.